Die VCpoker.ie Irish Professional Championship 2005 war ein professionelles Snookerturnier im Rahmen der Saison 2005/06 ohne Einfluss auf die Weltrangliste. Das Turnier wurde zur Ermittlung des gesamt-irischen Profimeisters vom 22. bis zum 26. Oktober 2005 im Spawell Sport and Leisure Complex im irischen Templeogue in South Dublin ausgetragen. Sieger wurde der Nordire Joe Swail, der im Finale Titelverteidiger Ken Doherty aus Irland besiegte. Swail spielte zudem mit einem 142er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Gesponsert wurde das Turnier von der Pokerplattform VCpoker.ie des Unternehmens VC Poker. Insgesamt wurde ein Preisgeld von 9.000 € beziehungsweise 6.122 £ ausgeschüttet, von denen gut die Hälfte auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Gut zwölf Jahre nach der letzten Ausgabe gab es eine Neuauflage des Turnieres, erneut in der Republik Irland. Wie schon in den 1990ern waren acht Spieler für die Hauptrunde gesetzt, in der sie zuerst auf acht Qualifikanten trafen und dann im K.-o.-System den Sieger ausspielten. Bis einschließlich zum Halbfinale wurde im Modus Best of 9 Frames gespielt, lediglich das Endspiel hatte mit Best of 17 Frames einen anderen Modus.

Finale 
Der Nordire Joe Swail und der irische Ex-Weltmeister Ken Doherty hatten beide bereits einmal die Irish Professional Championship gewonnen – Swail im Jahre 1992, Doherty 1993. Nun trafen sie erstmals im Endspiel des Turnieres aufeinander. Swail hatte weitestgehend problemlos das Finale erreicht und erst bei seinem Halbfinalsieg über Gerard Greene Frames abgeben müssen. Ken Doherty hatte dies bereits zuvor tun müssen und erreichte das Finale auch erst im Decider gegen Fergal O’Brien. Vom Finale selbst sind keine genauen Frame-Ergebnisse vorhanden, doch in einer engen Partie mit insgesamt drei Century Breaks siegte Swail mit 9:7.

Qualifikation 
Vor der Hauptrunde spielten die 16 ungesetzten Spieler eine Qualifikation aus, in der acht Qualifikanten ausgespielt wurden. Alle Spiele fanden im Modus Best of 9 Frames statt.

|}

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten zwei Spieler je zwei Century Breaks:
  Joe Swail: 142, 129
  Ken Doherty: 124, 114

Einzelnachweise 

2005
Snookerveranstaltung 2005
Billardturnier in Irland
County South Dublin